Медаль «15 лет Вооружённых сил Украины» — ведомственное поощрительное отличие Министерства обороны Украины в 2006—2010 годах.

История награды 
 Награда установлена приказом Министра обороны Украины Анатолия Гриценко от 6 апреля 2006 года № 174.
 Приказ № 174 утратил силу на основании приказа Министерства обороны Украины № 556 от 1 ноября 2010 года.

Положение 

Медалью награждаются военнослужащие (кроме военнослужащих срочной службы) и служащие Вооруженных Сил Украины, а также другие лица по случаю 15-и годовщины Вооруженных Сил Украины:
 за личный взнос в дело реформирования, развития и обеспечения жизнедеятельности Вооруженных Сил Украины
 добросовестное и безукоризненное выполнение военного (служебного) долга и другие заслуги перед Вооруженными Силами Украины.

Награждение медалью осуществляется приказом Министра обороны Украины.

Медаль следует носить на левой стороне груди и размещать после медали «Ветеран военной службы», если награждённый имеет памятный знак «5 лет Вооруженным Силам Украины», и/или медаль «10 лет Вооруженным Силам Украины», — размещается после них.

Описание 

Медаль изготовляется из белого металла и имеет овальную форму, образованную венком из дубовых листьев. В центре медали — изображение прямого равностороннего креста малиновой эмали. Посредине креста — круглый медальон с изображением Государственного Герба Украины на синем эмалевом фоне. Под крестом надпись в две строки: «1991-2006». Медальон обрамлен фигурной лентой желтого металла, на которой в верхней части надпись «За Украину», в нижней — «За её волю». Все изображения и надписи рельефны, пружки креста желтого металла.

Размер медали: высота — 37 мм, ширина — 28 мм

Обратная сторона медали плоская с надписью в три строки «Вооруженные Силы Украины».

С помощью кольца с ушком медаль сообщается с прямоугольной колодкой, обтянутой лентой. Размер колодки: высота — 45 мм, ширина — 28 мм На обратной стороне колодки есть застежка для прикрепления медали к одежде.

Лента медали шелковая муаровая синего цвета с тремя продольными в центре малиновыми полосками, желтыми полосками по краям ленты. Ширина малиновых полосок: посередине — 5 мм и по бокам по 2 мм каждая, желтых полосок — по 2 мм каждая.

Планка медали — металлическая пластинка, обтянутая соответствующей лентой. Размер планки: высота — 12 мм, ширина — 24 мм.

Примечания

Ссылки 
 Наказ Міністра оборони України від 06.04.2006 № 174 «Про встановлення заохочувальної відзнаки Міністерства оборони України — медалі „15 років Збройним Силам України“» 
 Опис заохочувальної відзнаки Міністерства оборони України — медалі «15 років Збройним Силам України» 
 Заохочувальна відзнака «15 років Збройним Силам України» // Сайт Міністерства оборони України (сохранено на archive.today) 
 Віталій АГЕЄВ: «Створення власної системи нагород стало вагомим кроком у розвитку української державності» // Володимир КОРОТИЧ, Військо України, № 12 (102) 2008, стор. 22-25 (сохранено на archive.org) 
 Заохочувальна відзнака Міністерства оборони України «15 років Збройним Силам України» Медаль «15 років Збройним Силам України» // Сайт «Воєнно-історичний музей» 

15 лет
Юбилейные медали